A 2011-es Formula–3 Euroseries volt a sorozat kilencedik szezonja. Az idény április 2-án kezdődött a Paul Ricard-pályán és október 23-án ért véget Hockenheimben.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár és eredmények

Bajnokság állása 
 A pontozás az alábbiak szerint alakul:

Versenyzők

Csapatok

Nemzetek kupája

Külső hivatkozások 
A Formula–3 Euro Series hivatalos honlapja

Formula–3 Euroseries szezonok
Formula3